Копа Пильзнер 2013 () — 55-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Результаты матчей

Сводная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Эквадора 2013 на rsssf.com

2013
Эквадор
2013 год в Эквадоре